Eaglesham steht für:
 Eaglesham, eine Ortschaft in East Renfrewshire, Schottland
 Eaglesham (Alberta), ein Weiler in Nord-Alberta, Kanada

Eaglesham ist der Familienname folgender Personen:
 Dale Eaglesham, US-amerikanischer Comiczeichner
 Graeme Eaglesham (* 1989), schottischer Fußballer
 Hugh Elliott Eaglesham (1873–1938), kanadischer Politiker und Physiker